Мейстріліга 2001 — 11-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Естонії. Титул чемпіона вп'яте здобула Флора.

Підсумкова таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Левадія (Таллінн) взяв участь у Кубку УЄФА 2002—2003 як переможець Кубку Естонії 2001—2002

Позначення:

Результати

1-14 тури

15-28 тури

Плей-оф 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|12/17 листопада 2001

|}

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Мейстріліга на rsssf  

2001
Естонія